Giada Gorini (1988- ), joueuse italienne de volley-ball ;
 Gianluca Gorini (1970- ), coureur cycliste italien ;
 Giuseppe Gorini Corio (1702-1768), poète italien ;
 Jean-Marie-Sauveur Gorini (1803-1859), prêtre catholique, curé, théologien et historien français ;
 Paolo Gorini (1813-1881), scientifique italien.

Homonymie de patronyme italien